John Freeman-Mitford,  Redesdale (1748-1830), homme politique britannique ;
 Mary Russell Mitford (1787-1865), écrivain britannique ;
 les membres de la famille Mitford de nationalité britannique, parmi lesquels les six sœurs qui se sont fait connaître au cours du , pour des raisons politiques, romantiques, littéraires ou artistiques :
 Nancy (1904-1973), romancière à succès,
 Pamela (1907-1994), défendit avec vigueur la cause des animaux,
 Thomas (1909-1945), le seul fils, commandant dans la British Army, mourut en Birmanie à cinq mois de la fin de la Seconde Guerre mondiale,
 Diana (1910-2003), mariée en premières noces avec Bryan Guinness, héritier des brasseries Guinness ; en secondes noces avec Sir Oswald Mosley, militant fasciste britannique ; mère de Max Mosley, célèbre organisateur de courses de ,
 Unity (1914-1948), fascinée par la discipline militaire, s'engagea dans le parti nazi, devint une admiratrice et une amie proche de Hitler ; le jour de l'entrée en guerre du Royaume-Uni contre l'Allemagne nazie, elle tenta de se suicider et resta handicapée neuf ans avant de mourir,
 Jessica (1917-1996), s'engagea au parti communiste américain puis participa à la guerre d'Espagne ; devenue veuve pendant la Seconde Guerre mondiale, elle se remaria avec un syndicaliste américain et devint une journaliste d'investigation aux États-Unis,
 Deborah (1920-2014), femme de lettres, épousa en 1941 lord Andrew Cavendish (1920-2004), duc de Devonshire.